Сезон 1895/96 стал для «Ньютон Хит» четвёртым сезоном в Футбольной лиге и вторым сезоном во Втором дивизионе.

Команда завершила сезон, заняв 6-е место во Втором дивизионе. В Кубке Англии «язычники» дошли до второго раунда, где проиграли в переигровке клубу «Дерби Каунти».

Клуб также традиционно сыграл в Большом кубке Ланкашира и Большом кубке Манчестера. Из Большого кубка Ланкашира команда выбыла в первом же раунде, проиграв «Бери» со счётом 2:1. В Большом кубке Манчестера команда добралась до третьего раунда, где проиграла «Фэрфилду» со счётом 5:2.

Второй дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Большой кубок Ланкашира

Большой кубок Манчестера

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Трансферы

См. также 
 Список сезонов ФК «Манчестер Юнайтед»

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1895/96 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1895/1896
Ньютон Хит